Inflectarius smithi är en snäckart som först beskrevs av G. H. Clapp 1905.  Inflectarius smithi ingår i släktet Inflectarius och familjen Polygyridae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Landlungsnäckor
smithi